porto-riquense – abitanti di Porto Rico (Paraná)
porto-riquense – abitanti di Porto Rico do Maranhão